Трэйси Нидэм (; род. , Даллас, Техас) — американская телевизионная актриса. Нидэм начала свою карьеру первоначально в качестве фотомодели в агентстве Ford Models, прежде чем в 1988 году дебютировала на телевидении. В 1990—1993 годах у неё была регулярная роль в сериале «Жизнь продолжается» канала ABC. Также Нидэм сыграла главную роль в телефильме 1992 года «Бонни и Клайд: Подлинная история».

В 1995—1996 годах Нидэм исполняла ведущую женскую роль в первом сезоне сериала NBC «Военно-юридическая служба», однако во втором сезоне её заменила Кэтрин Белл в аналогичной роли. В следующем году она снялась в сериале ABC «», закрытом после одного сезона. В 2001—2003 годах Нидэм снималась в регулярной роли в сериале Lifetime «Женская бригада». С 1995 года она замужем за актёром .

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Фотомодели США
Актрисы телевидения США